Афродита имеет следующие значения:
 Афродита — в греческой мифологии богиня красоты и любви, включавшаяся в число двенадцати великих олимпийских богов.
 Афродита Анадиомена — эпитет богини Афродиты, рождающейся из морской пены и выходящей на сушу.
 Афродита Книдская (350—330 гг. до н. э.) — одна из наиболее знаменитых работ Праксителя.
 «Афродита» — месторождение природного газа у южного побережья Кипра.
  () — фильм 1982 года производства Франции и Швейцарии по мотивам одноимённого романа Пьера Луиса.

См. также